Жирновское городское поселение:

 Жирновское городское поселение — в Волгоградской области
 Жирновское городское поселение — в Ростовской области